A continuació es mostra llista de la pressió de vapor dels elements químics.

Notes 
 Els valors estan donats en termes de la temperatura necessària per assolir la pressió especificada.
 Els resultats vàlids dintre dels rangs citats per a la majoria d'equacions estan inclosos a la taula per a facilitar-ne la comparacio.
 S'inclou un factor de conversió en els primers coeficients originals de les equacions per proveir la pressió en pascals (CR2: 5,006, SMI: -0,875).
 La referència SMI utilitza l'escala de temperatura ITS-48, sense conversió; tanmateix, això té molt petita conseqüència.
 La temperatura a pressió estàndard hauria de ser igual al punt d'ebullició normal, però a causa de la dispersió considerable no té per què coincidir amb valors citats en algun altre lloc.
 log es refereix al logaritme en base 10.
 p.e. significa punt d'ebullició.
 Pel significat d(e), (i) i (s) vegeu la referència CRC.a-m.

 Referències 
 CRC.a-m 
David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84a edició.. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Secció 6, Fluid Properties; Vapor Pressure (en anglès)
En general s'han de tenir en compte incerteses de grau divers. (e) indica valors extrapolats més enllà de la regió de dades experimentals subjectes a una major incertesa. (i) indica valors calculats a partir de funcions termodinàmiques de gasos ideals. (s) indica que la substància és sòlida a aquesta temperatura. Tal com se cita en les següents fonts:¡
a - Lide, D.R., and Kehiaian, H.V., CRC Handbook of Thermophysical and Thermochemical Data, CRC Press, Boca Raton, FL, 1994.
b - Stull, D., in American Institute of Physics Handbook, Third Edition, Gray, D.E., Ed., McGraw Hill, New York, 1972.
c - Hultgren, R., Desai, P.D., Hawkins, D.T., Gleiser, M., Kelley, K.K., and Wagman, D.D., Selected Values of Thermodynamic Properties of the Elements, American Society for Metals, Metals Park, OH, 1973.
d - TRCVP, Vapor Pressure Database, Version 2.2P, Thermodynamic Research Center, Texas A&M University, College Station, TX.
e - Barin, I., Thermochemical Data of Pure Substances, VCH Publishers, New York, 1993.
f - Ohse, R.W. Handbook of Thermodynamic and Transport Properties of Alkali Metals, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1994.
g - Gschneidner, K.A., in CRC Handbook of Chemistry and Physics, 77th Edition, p. 4-112, CRC Press, Boca Raton, FL, 1996.
h - Leider, H.R., Krikorian, O.H., and Young, D.A., Carboni, 11, 555, 1973.
i - Wagner, W., and de Reuck, K.M., International Thermodynamic Tables of the Fluid State, No. 9. Oxigen, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1987.
j - Marsh, K.N., Editor, Recommended Reference Materials for the Realization of Physicochemical Properties, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1987.
k - Alcock, C.B., Itkin, V.P., and Horrigan, M.K., Canadian Metallurgical Quarterly, 23, 309, 1984.
l - Stewart, R.B., and Jacobsen, R.T., J. Phys. Chem. Ref. Data, 18, 639, 1989.
m - Sifner, O., and Klomfar, J., J. Phys. Chem. Ref. Data, 23, 63, 1994.

 CR2 
David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84a edició, versió en línia. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Secció 4, Properties of the Elements and Inorganic Compounds; Vapor Pressure of the Metallic Elements (en anglès)
Les equacions reprodueixen les pressions observades fins a una precisió del ±5% o millor. Els coeficients provenen de la següent font:
Alcock, C.B., Itkin, V.P., and Horrigan, M.K., Canadian Metallurgical Quarterly, 23, 309, (1984).

 KAL 
National Physical Laboratory, Kaye and Laby Tables of Physical and Chemical Constants; Secció 3.4.4, D. Ambrose, Vapour pressures from 0.2 to 101.325 kPa (en anglès)

 SMI.a-s 
W.E. Forsythe (ed.), Smithsonian Physical Tables 9th ed.'', versió en línia (1954; Knovel 2003). Taula 363, Evaporation of Metals (en anglès)
De les següents fonts:a - K.K. Kelley, Bur. Mines Bull. 383, (1935).b - R.W. Ditchburn, J.C. Gilmour, Rev. Mod. Phys., vol. 13, p. 310, (1941).c - Brewer, The thermodynamic and physical properties of the elements, Report for the Manhattan Project, (1946).d - T.J. Killian, Phys. Rev., vol. 27, p. 578, (1926).e - J.B. Taylor, I. Langmuir, Phys. Rev., vol. 51, p. 753, (1937).f - A.L. Marshall, R.W. Dornte, F.J. Norton, Amer. Chem. Soc., vol. 59, p. 1161, (1937).g - R. Schumann, A.B. Garret, Journ. Amer. Chem. Soc., vol. 66, p. 442, (1944); vol. 67, p. 2279, (1945).h - E. Rudberg, Phys. Rev., vol. 46, p. 763, (1934).i - J.A.M. Van Liempt, Rec. Trav. Chem. d. Pays-Bas, vol. 55, p. 468, (1936).j - E. Rudberg, J. Lempert, Journ. Chem. Phys., vol. 3, p. 627, (1935).k - Int. National Critical Tables, vol. 3, p. 306, (1928).l - E. Baur, R. Bruner, Hev. Chim. Acta, vol. 17, p. 958, (1934).m - J.S. Anderson, Journ. Chem. Soc. (London), vol. 141, (1943).n - A.L. Reimann, C.K. Grant, Philos. Mag., vol. 22, p. 34, (1936).o - D.B. Langmuir, L. Malter, Phys. Rev., vol. 55, p. 748, (1939).p - M.D. Fiske, Phys. Rev., vol. 61, p. 513, (1942).q - H.L. Johnston, A.L. Marshall, Journ. Amer. Chem. Soc., vol. 62, p. 1382, (1940).r - H.A. Jones, I. Langmuir, G.M.J. Mackay, Phys. Rev., vol. 30, p. 201, (1927).s''' - H.A. Jones, I. Langmuir, Gen. Electric Rev., vol. 30, p. 354, (1927).

Vegeu també 
 Pressió de vapor

Propietats dels elements químics
Llistes de química